Santuario della Madonna dell'Oriente – santuario a Sanfront
 Santuario della Madonna dell'Oriente – santuario a Tagliacozzo